Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Челси». В этом списке представлены игроки, которые сыграли от 25 до 99 матчей (включая выходы на замену).

«Челси» — английский футбольный клуб из Лондона. Клуб был основан в 1905 году. Свой первый трофей национального уровня «Челси» выиграл в 1955 году, став чемпионом Первого дивизиона. Впоследствии клуб ещё 4 раза становился чемпионом Англии, а также 7 раз выигрывал Кубок Англии и 5 раз — Кубок Футбольной лиги. Кроме того, «Челси» выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, Суперкубок УЕФА и дважды Кубок обладателей кубков УЕФА.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Челси» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи.

По состоянию на , 217 футболистов провели за «Челси» от 25 до 99 матчей. Из них 8 человек до сих пор выступают за клуб.

 Список игроков 

Заголовки таблицы
 Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Челси» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Челси».
 Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
 Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
 Всего матчей' — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.

Легенда

 Комментарии 

 Примечания 

 Ссылки 
 Статистика игроков на сайте Chelseafc.com 
 Статистика игроков на сайте Bounder.friardale.co.uk'' 

ФК «Челси»
Челси